Бешта-Боровский — польская двойная фамилия:

 Бешта-Боровский, Антоний (1880—1943) — блаженный Римско-Католической Церкви, генеральный викарий Пинского диоцеза. Входит в число 108 блаженных польских мучеников, беатифицированных римским папой Иоанном Павлом II.
 Бешта-Боровская, Беата (род. 1966) — польская педагог, специалист по обучению особ с интеллектуальной неполноценностью, профессор.
 Бешта-Боровский, Ян (1936—2021) — польский политик и фермер, посол на Сейм.